Il termine inglese token (letteralmente gettone, simbolo) può riferirsi a:

Informatica 
Token – blocco di testo categorizzato
Token – dispositivo utilizzato per l'autenticazione
Token ring (rete ad anello) – tipologia di rete locale
Token – concetto base delle reti di Petri
Token – criptovalute emesse sulle blockchain di altre criptovalute

Archeologia
Token (gettone, calculus o contrassegno) – tipo di manufatto in argilla prodotto nel Vicino Oriente a partire dal IX millennio a.C.

Sport 
Token – scuderia di Formula 1